Ллойд Ричард Дайер (; 13 сентября 1982, Бирмингем, Уэст-Мидлендс) — английский футболист, вингер.

Карьера

Вест Бромвич Альбион 
Дайер начинал карьеру футболиста в юношеской системе футбольного клуба «Астон Вилла» в 1999 году. В июле 2001 года заключил первый профессиональный контракт с «Вест Бромвич Альбион». Дебют в новом клубе состоялся 2 октября 2002 г. в матче Кубка лиги против «Уиган Атлетик», в котором «Вест Бром» потерпел поражение со счётом 1:3, но эта игра стала первой и последней для Дайера в этом сезоне. В сентябре 2003 он уходит в аренду в клуб «Киддерминстер Харриерс». В составе «гончих» Ллойд провёл 7 матчей и отметился одним голом, после чего вернулся на «Хоторнс» бороться за место в основе.. Дайер принял участие в возвращении «дроздов» в АПЛ во второй половине сезона 2003/04 и в межсезонье продлил контракт со своей командой. Тем не менее, в следующем сезоне Ллойд снова выпал из основного состава команды, и в марте 2005 года был отдан в аренду в «Ковентри Сити». В шести матчах за «небесно-голубых» ему не удалось отметиться результативными действиями, и в сентябре 2005 года, Дайер снова уходит в аренду, уже в лондонский «Куинз Парк Рейнджерс», где проводит полтора десятка матчей.

Миллуолл 
В зимнее трансферное окно сезона 2005/2006 Ллойд меняет прописку на лондонскую, подписывая контракт с «Миллуоллом». Однако, спустя лишь 2 месяца он разрывает отношения с клубом по обоюдному согласию по личным причинам.. В ожидании летнего трансферного окна Дайер тренируется с «Дерби Каунти», но в мезсезонье команда с «Прайд Парк» отказывается заключать с ним контракт, и Дайер переезжает в Милтон-Кинс, подписывая двухлетнее соглашение с местой командой.

Милтон Кинс Донс 
Успешное выступление в новой команде приности Дайеру первую личную награду — в октябре 2007 года Ллойд назван игроком месяца Лиги Два. Председатель жюри Крис Камара сказал на церемонии награждения: «Одна из сильных сторон Ллойда Дайера в его огромной энергии; он может бегать целый день вперёд и назад по левой бровке, выискивая возможности для своих нападающих. В этом месяце он всего лишь добавил к этому личные голы». 3 ноября 2007 года Дайер получает первую красную карточку в карьере в матче против «Уиком Уондерерс». Первый в карьере дубль Ллойд оформил в домашнем разгроме «Аккрингтон Стэнли» со счётом 5:0 3 декабря 2007, а 8 декабря впервые попал в «команду недели Лиги Два». 26 апреля 2008 года, после победы над «Брэдфорд Сити» 2:1, в которой Ллойд отметился голом, МК-Донс становятся Чемпионами Лиги Два.

Лестер Сити 

1 июля 2008 года Ллойд Дайер подписывает трёхлетний контракт с «Лестер Сити», переходя в качестве свободного агента. Его дебют за «лис» приходится на матч-открытие сезона 08/09, в котором новая команда Ллойда одержала верх над старой, Милтон Кинс Донс, со счётом 2:0. Дайер забивает первые два из четырёх безответных мячей в ворота «Челтнем Таун» 30 августа 2008 года. По итогам сезона Ллойд с 10 мячами в активе становится одним из лучших игроков команды, которая вернулась в «Чемпионшип» с первого места по итогам сезона.

Первый гол в сезоне 09/10 Ллойд забивает в выездном матче в ворота «Мидлсбро» 29 сентября. 6 февраля 2010 года, победный гол Дайера приносит первую за 73 года победу «Лестера» над «Блэкпулом» на «Блумфилд Роуд».

23 сентября 2010 года Дайер продлевает контракт еще на 4 сезона, до июня 2014

Фантастическая форма Ллойда помогает разгромить на своём поле «Ипсвич Таун» со счётом 6:0 — он зарабатывает пенальти, отдаёт две голевые передачи и в итоге забивает сам. Помощник главного тренера, Крейг Шекспир скажет об этой игре, что Ллойд Дайер «показывает, вероятно, лучший футбол в своей карьере».

27 августа 2013 года, Дайер выводит «лис» на матч Кубка лиги против «Карлайл Юнайтед» с капитанской повязкой. Его команда выигрывает со счётом 5:2, а сам капитан становится игроком матча с забитым мячом и голевой передачей в активе.

22 апреля 2014 года, Ллойд забивает единственный мяч в ворота «Болтон Уондерерс», приводя тем самым команду к первому месту в Чемпионшипе.

Уотфорд 
Несмотря на предложения продлить контракт с «Лестером», 12 июня 2014 года Дайер подписывает трёхлетнее соглашение с клубом Чемпионшипа «Уотфордом».. Он дебютировал в новой команде, выйдя на замену вместо Даниэла Пудила на 83 минуте матча с «Болтон Уондерерс». Тремя днями позже Дайер открыл счёт забитым мячам за «шершней». Случилось это в матче Кубка лиги, жертвой стал клуб «Стивенидж» — мяч остался единственным в этой встрече. 19 августа Ллойд забил первый мяч в матче лиги за «Уотфорд» в ворота «Ротерем Юнайтед», и празднуя этот гол, Дайер начал выкрикивать оскорбления в адрес главного тренера Джузеппе Саннино. 2 февраля 2016 года в пресс-службе «Уотфорда» заявили, что Ллойд Дайер освобожден от обязательств по контракту..

Бирмингем Сити (аренда) 
19 декабря Дайер присоединился к клубу «Бирмингем Сити» на правах аренды до конца сезона. Его дебют за команду получился насыщенным событиями: в домашнем матче Кубка Англии против «Вест Бромвич Альбион», Дайер вышел в стартовом составе на позицию Демарая Грея и в конце первого тайма перехватил пас вратарю Боазу Майхиллу, отдав голевую передачу на Джонатана Граундса. Во второй половине встречи Дайер столкнулся с Майхиллом, вследствие чего последний повредил палец и был заменен.. Первый гол за «Бирмингем» Ллойд забил в последнем домашнем матче сезона в ворота «Чарльтон Атлетик», принеся своей команде победу с минимальным результатом.

Бёрнли 
15 февраля 2016 года Дайер перешёл в «Бернли», подписав контракт с командой до конца сезона.

Бертон Альбион 
25 июля 2016 года Дайер подписал контракт на один год с командой «Бертон Альбион», только поднявшейся в Чемпионшип. Дебют за «пивоваров» состоялся в первом же матче против клуба «Ноттингем Форест» — Дайер забил второй мяч из трёх голов своей команды, однако «Бертон» проиграл со счётом 3:4.

Личная жизнь 
Ллойд родился в Бирмингеме, графство Уэст-Мидлендс. Его брат, Уэйн Дайер — игрок сборной Монтсеррата по футболу.

Статистика

Награды 
Вест Бромвич Альбион
 Серебряный призёр: Чемпионшип 2003/2004

Милтон Кинс Донс
 Чемпион: Лига Два 2007/2008
 Обладатель Трофея Футбольной лиги 2007/2008

Лестер Сити
 Чемпион: Лига Один 2008/2009
 Чемпион: Чемпионшип 2013/2014

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Киддерминстер Харриерс»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Миллуолл»
Игроки ФК «Милтон-Кинс Донс»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Бертон Альбион»